Budynek Domu Dziecka Młody Las w Toruniu – siedziba placówki opiekuńczo-wychowawczej w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się w zachodniej części miasta, w dzielnicy Bydgoskie Przedmieście przy ul. Sienkiewicza 12, w sąsiedztwie Instytutu Artystycznego Wydziału Sztuk Pięknych UMK.

Historia 

Budynek powstał pod koniec XIX wieku. W 1946 roku władze miasta ulokowały w nim Państwowy Dom Młodzieży "Młody Las", którego dyrektorem do 1986 roku był Franciszek Zacniewski, a pierwszymi wychowankami placówki była młodzież, która straciła rodziców podczas II wojny światowej. 

W 1990 roku budynek gruntownie wyremontowano. 

W 2005 roku obiekt przekształcono w Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży "Młody Las", a w 2013 roku, po ponownej reorganizacji struktur tej instytucji, powołano do życia Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Młody Las", a w budynku swoją siedzibę mają: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2. W lipcu 2019 roku w obu tych instytucjach przebywało czternaścioro wychowanków.

W połowie 2019 roku kamienicę ponownie wyremontowano. Odnowiono wówczas jej fasadę wraz z wymianą stolarki okiennej oraz przywrócono pierwotny wygląd balkonów. Remont objął także wnętrze obiektu, a polegał m.in. na wymianie instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania. 

W 2011 roku budynek został objęty ochroną konserwatorską jako element historycznego układu urbanistycznego Bydgoskiego Przedmieścia i Rybaków. Figuruje on również w gminnej ewidencji zabytków (nr 1072).

Architektura 
Budynek powstał w stylu historyzującym i w pierwotnej formie architektonicznej przetrwał do czasów współczesnych. Jego charakterystycznym elementem jest wieżyczka zwieńczona iglicą i w górnej części nawiązująca do pruskiego muru.

Zobacz też 
 Zabytki w Toruniu
 Oświata i wychowanie w Toruniu

Przypisy 

Zabytki nieruchome w Toruniu
Architektura historyzmu w Toruniu
Budynki szkół i instytucji badawczych w Toruniu
Domy dziecka
Budynki w Polsce oddane do użytku w XIX wieku